Csehország
 Jilem, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Jilem, település a Jindřichův Hradec-i járásban